Кивиниеми () — финская фамилия и топоним:

Топонимы 
 Старое название посёлка Лосево (Приозерский район Ленинградской области).
 Кивиниеми (Хаукипудас) — посёлок в Финляндии (муниципалитет Хаукипудас).
 Кивиниеми (Оулу) — посёлок в Финляндии (муниципалитет Оулу).
 Кивиниеми (Швеция) — посёлок в Швеции (коммуна Елливаре).

Персоналии 
 Кивиниеми, Вилле — финский политик.
 Кивиниеми, Калеви (род. 1958) — финский органист.
 Кивиниеми, Мари (род. 1968) — финский политик.
 Кивиниеми, Микко — финский хоккеист.
 Кивиниеми, Эрик — финский актёр.
 Кивиниеми, Ээро — финский учёный.
 Кивиниеми, Юкка — финский музыкант.
 Кивиниеми, Яни — финский хоккеист.